Kresty (russisch ) ist der Name folgender Dörfer und ländlicher Siedlungen in Russland:
 Kresty (Kaluga, Schisdrinski), in der Oblast Kaluga, Schisdrinski rajon
 Kresty (Kaluga, Tarusski), in der Oblast Kaluga, Tarusski rajon
 Kresty (Kirow), in der Oblast Kirow
 Kresty (Krasnojarsk), in der Region Krasnojarsk
 Kresty (Kursk), in der Oblast Kursk
 Kresty (Moskau), in der Stadt Moskau
 Kresty (Nischni Nowgorod, Bor), in der Oblast Nischni Nowgorod, Stadtkreis Bor
 Kresty (Nischni Nowgorod, Warnawinski), in der Oblast Nischni Nowgorod, Warnawinski rajon
 Kresty (Orjol, Nowosilski), in der Oblast Orjol, Nowosilski rajon
 Kresty (Orjol, Schablykinski), in der Oblast Orjol, Schablykinski rajon
 Kresty (Perm), in der Region Perm
 Kresty (Pskow, Krasnogorodski), in der Oblast Pskow, Krasnogorodski rajon
 Kresty (Pskow, Kunjinski, Botalowskaja), in der Oblast Pskow, Kunjinski rajon, Landgemeinde Botalowskaja wolost
 Kresty (Pskow, Kunjinski, Dolgowizkaja), in der Oblast Pskow, Kunjinski rajon, Landgemeinde Dolgowizkaja wolost
 Kresty (Pskow, Newelski), in der Oblast Pskow, Newelski rajon
 Kresty (Rjasan), in der Oblast Rjasan
 Kresty (Smolensk), in der Oblast Smolensk
 Kresty (Tambow), in der Oblast Tambow
 Kresty (Tula, Kamenski), in der Oblast Tula, Kamenski rajon
 Kresty (Tula, Kurkinski), in der Oblast Tula, Kurkinski rajon
 Kresty (Tula, Nowomoskowski), in der Oblast Tula, Nowomoskowski rajon
 Kresty (Tula, Schtschokinski), in der Oblast Tula, Schtschokinski rajon
 Kresty (Tula, Tschernski), in der Oblast Tula, Tschernski rajon
 Kresty (Twer, Rschewski), in der Oblast Twer, Rschewski rajon
 Kresty (Twer, Sandowski), in der Oblast Twer, Sandowski rajon
 Kresty (Twer, Spirowski), in der Oblast Twer, Spirowski rajon
 Kresty (Twer, Torschokski), in der Oblast Twer, Torschokski rajon
 Kresty (Wologda), in der Oblast Wologda

Kresty steht zudem für:
 Kresty-Gefängnis, Haftanstalt in Sankt Petersburg, Russland